Orekhovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Orjachovo, ort, Vratsa, Obsjtina Orjachovo, 
 Orechovo (distrikt i Bulgarien), Smoljan, Ibsjtina Tjepelare,

Ryssland 

 Orechovo-Zujevo, ort, Moskva oblast, 
 Orechovo-Borisovo Severnoje, del av en befolkad plats, Moskva, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar